Miejscowości w USA:
 Collinwood – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Collinwood (ang. Collinwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker